Факультет управления Южно-Росси́йского институ́та управле́ния РАНХиГС — крупнейший и первый, созданный в структуре ВУЗа, факультет, специализирующийся на подготовке государственных и муниципальных служащих, а также управленческих кадров широкого профиля.

Первые партийные курсы открыты в 1921 году.

В текущем формате факультет управления работает с 1992 года.

История 
Факультет управления Южно-Российского института управления РАНХиГС является правопреемником подразделений, осуществляющих подготовку руководящих кадров для органов власти, начиная с 1921 года С момента первого запуска курсов марксизма-ленинизма по подготовке руководящих работников районного звена. Первым официально зафиксированным приёмом на факультет считается зачисление «с целью повышения уровня правовых и иных знаний» в мае 1931 г. 49 работников Северо-Кавказской краевой контрольной комиссии.

С 1931 года факультет предлагает образовательные программы: месячные курсы председателей сельсоветов, 2-х месячные курсы секретарей райкомов комсомола, 2-х месячные курсы пропагандистов, 3-х месячные партийные курсы, комсомольские курсы, курсы секретарей редакций районных газет. В соответствии с задачами, стоящими перед СССР, на факультете преподавались следующие основные дисциплины: «История народов СССР», «Конституция СССР», «Международные отношения и внешняя политика СССР», «Партийное строительство», «Пропаганда и агитация», «Русский язык и литература», «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства».

К 1947 году на факультете работает 17 преподавателей, в том числе проф. М. И. Клочков, доц. А. И. Герасимов, доц. Д. И. Евсеев, доц. М. М. Кривин, доц. А. С. Силин. Продолжительность обучения по отдельным программам увеличивается до 2 лет. К октябрю 1950 года факультет окончили 554 партийных и советских руководителя, включая 168 секретарей городских и районных комитетов КПСС, а также председателей исполнительных комитетов.

В июле 1956 года создана Межобластная высшая партийная школа (МВПШ). В связи с этим факультет впервые начал реализовывать четырёхлетнюю программу подготовки. Исторические дисциплины занимали 18 %, экономические — 53 %, а партийное строительство — 5 % учебного времени. Так продолжалось вплоть до 1971 г., когда программа обучения была переориентирована на изучение исторического опыта КПСС, принципов партийного и государственного руководства, процессов перерастания социализма в коммунизм, а также на изучение основ политической работы (партийная пропаганда, социальная идеология и педагогика в партийной работе, вопросы культурного строительства и т. д.).

В связи с межобластным статусом ВУЗа к 1975 г. на факультете обучаются руководящие кадры из Тамбовской, Курской, Ростовской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Астраханской, Саратовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Северо-Осетинской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой республик. Работают преподаватели: доц. З. С. Апарина, А. И. Филатов, В. И. Бузов, В. Н. Смирнов, А. И. Гадуха, Ж. И. Карпенко, В. И. Гринько, А. Г. Садило, И. В. Барабанов, В. М. Мухин, И. В. Виденеев, И. П. Кузьмин, Д. П. Прилепский, С. М. Немцев, В. Ф. Тельнихин, А. В. Гуров, Е. В. Захарова, К. Б. Коробов, А. Г. Соловьев, А. В. Нор, В. А. Федоров, К. В. Моргин, известный поэт Н. М. Егоров. В. В. Матченко заведует кабинетом истории КПСС, Л. С. Лебедев — кабинетом политэкономии.

В середине 1970-х оформлена кафедральная структура, которая просуществовала до 1991 г.:

 Кафедра истории КПСС (зав. кафедрой — проф. В. В. Модестов),
 Кафедра политэкономии (зав. кафедрой — проф. М. Г. Габриэли),
 Кафедра партийного строительства (зав. кафедрой — доц. И. М. Крикуленко),
 Кафедра экономики промышленности (зав. кафедрой — доц. В. А. Аристов),
 Кафедра экономики с/х производства (зав. кафедрой — д.н. Н. Ф. Макаров),
 Кафедра журналистики и русского языка (зав. кафедрой — к.н. К. Ф. Луганский),
 Кафедра исторических наук (зав. кафедрой — доц. В. Е. Кожанов),
 Кафедра марксистско-ленинской философии (врио зав. кафедрой — Г. В. Пунда).

При преобразовании в Государственный институт управления Северо-Кавказского социально-политического института ЦК КП РСФСР (март 1991 г.) были внесены изменения и структура ВУЗа стала состоять из кафедр государственного управления и права, социологии и политологии, экономической теории и предпринимательства, социально-экономического управления, средств массовой информации и культуры, истории и теории общественного развития.

В 1992 году Государственный институт управления был разделён на факультет государственного и муниципального управления и факультет заочного обучения. Их создание позволило обеспечить преемственность опыта и начать подготовку кадров для управления в условиях переходной экономики.

12 февраля 1995 года создается кафедра управления и государственной службы, которую возглавляет ректор В. Г. Игнатов. Происходят преобразования в структуре ВУЗа:

 кафедра социально-экономического управления разделена на кафедру управления и государственной службы и кафедру экономики и финансов;
 кафедра конституционного и административного права преобразована в кафедру государственного строительства и права;
 кафедра социально-экономического управления в кафедру экономики и финансов и кафедру управления и государственной службы;
 кафедра истории и теории общественного развития в кафедру истории и философии;
 кафедра культуры и средств массовой информации в кафедру культуры и филологии.

С мая 1995 года СККЦ стал называться Северо-Кавказской академией государственной службы (СКАГС). В течение нескольких лет при активном участии факультета управления открываются 10 филиалов и представительств в Северо-Кавказском регионе. Издаются научные и учебно-методические работы, по которым подготовлены тысячи действующих государственных и муниципальных служащих из почти двух десятков регионов. С 2000 г. издаётся научный журнал «Государственное и муниципальное управление. Учёные записки», входящий в перечень рецензируемых журналов ВАК РФ.

В 2005 году факультет заочного обучения (деканами которого за этот период были проф. А. В. Понеделков, доц. Б. Д. Муранов, проф. В. Н. Некрасов) вошёл в структуру факультета государственного и муниципального управления, сделав его крупнейшим подразделением ВУЗа, на котором обучается почти половина всего контингента программ высшего образования. До 2011 г. на факультете реализуется только одна специальность: Государственное и муниципальное управление (Государственная служба и Управление социально-экономическими процессами).

В 2011 году факультет государственного и муниципального управления переименован в факультет управления. В его структуру включается выпускающая кафедра менеджмента. В связи с переходом российского образования на Болонскую систему начинается реализация двухуровневой модели: ведётся приём на направления «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент уровней бакалавриата и магистратуры», прекращен приём на специалитет. В 2016 г. за факультетом закрепляются 4 выпускающие кафедры. В целом образовательные программы факультета обслуживает еще 15 кафедр.

Образовательный процесс 
Формы обучения: очная и заочная. Реализуются ускоренные программы и подготовка по индивидуальным учебным планам. На факультете за время его существования реализовывались следующие образовательные программы:

В период СССР 
 Курсы марксизма-ленинизма (1921 г. — 1931 г.);
 Партийный курсы для руководителей различного уровня (1931—1946);
 Высшее партийно-политическое образование (1946 г. — 1991 г.);
 Высшее общее и партийно-политическое образование (1946 г. — 1991 г.).

В период РФ

Специалитет 
 Государственная служба (1992 г. — 2016 г.);
 Управление социально-экономическими процессами (1992 г. — 2016 г.);
 Оценка и управление собственностью (2004 г. — 2015 г.);
 Финансовый менеджмент (2004 г. — 2014 г.);
 Менеджмент в социальной сфере (2004 г. — 2015 г.).

Бакалавриат 
 Управление персоналом государственной и муниципальной службы (2011 г. — 2022 г.);
 Государственные и муниципальные финансы (2011 г. — наст. вр.);
 Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (2011 г. — 2021 г.);
 Государственная и муниципальная служба (2018 г. — наст. вр.);
 Управление проектами (2009 г. — 2016 г.);
 Проектный менеджмент (2017 г. — наст. вр.);
 Финансовый менеджмент (2009 г. — наст. вр.).

Магистратура 
 Государственное управление и местное самоуправление (2011 г. — наст. вр.);
 Управление экономической безопасностью (2010 г. — наст. вр.);
 Региональный государственный контроль и аудит (2011 г. — 2014 г.);
 Управление экономическими системами (2010 г. — 2015 г.);
 Финансовый менеджмент (2010 г. — 2015 г.).

Контингент факультета в разные годы находится в диапазоне от 1000 до 2500 студентов. К реализации образовательных программ привлекается более 150 научно-педагогических работников. По состоянию на 2020 год на факультете управления проходят обучение более 1000 студентов (в том числе около 700 на бакалаврских и 300 на магистерских программах).

Всего факультет успешно закончили более 50 000 студентов и слушателей.

За факультетом закреплены следующие выпускающие кафедры:

 Государственного и муниципального управления;
 Экономической теории и предпринимательства;
 Экономики, финансов и природопользования;
 Менеджмента.

Основными направлениями деятельности факультета управления являются:

 подготовка специалистов с высшим образованием в области государственного и муниципального управления, общего менеджмента;
 фундаментальные и прикладные научные исследования в области государственного и муниципального управления и менеджмента (в том числе управления персоналом, анализа и оценки кадрового потенциала, эффективности управленческого труда, кадровой политики, проблем системы местного самоуправления и т. д.);
 информационно-аналитическое обеспечение государственной службы региона;
 анализ и оценка эффективности деятельности региональных органов власти;
 развитие в регионе кадровой инфраструктуры, включая научные, учебные, аналитические, информационные, консультативные и иные виды работ.

Научная работа 
В рамках реализации основных направлений НИР за последние годы разработаны:

 методики анализа полномочий, расчёта штатной численности и разработки организационных структур органов государственной власти и местного самоуправления;
 методики оценки профессиональных и личностных качеств государственных гражданских служащих;
 аналитические разработки по оптимизации процессов оказания государственных и муниципальных услуг;
 стратегические программы социально-экономического развития территорий;
 методические инструментарии в сфере реализации государственной кадровой политики;
 подходы к совершенствованию системы работы с резервами управленческих кадров;
 концепции создания в Ростовской области «IT-парка» и «Центра управления жизненными ситуациями»;
 программные модули развития информационной системы «МФЦ»;
 промо-версии информационных систем «Электронных гражданин» и «Электронный регион»;
 портал дистанционного обучения государственных и муниципальных служащих;
 портал резерва управленческих кадров.

Ежегодно в декабре на факультете проводится международная конференция «Молодёжная инициатива», в которой принимают участие более 1000 молодых ученых.

Деканы факультета управления в период РФ:

 доц. В. К. Белолипецкий (1992 г. — 1993 г.);
 доц. З. В. Никулина (1993 г. — 1998 г);
 доц. В. Я. Гишко (1998 г — 1998 г.);
 доц. В. В. Келарев (1998 г. — 2001 г.);
 проф. С. П. Кюрджиев (2001 г. — 2011 г.);
 проф. Е. Ю. Золочевская (2011 г. — 2013 г.);
 доц. М. А. Овакимян (2013 г. — 2015 г.);
 доц. Е. В. Дудукалов (2015 г. — н.в.).

Ведущие научно-педагогические работники факультета: проф. В. Г. Игнатов, доц. В. В. Рудой, доц. О. В. Локота, проф. Е. Ю. Золочевская, доц. Е. В. Дудукалов, доц. М. А. Овакимян, проф. В. Г. Игнатова, проф. С. П. Кюрджиев, доц. В. В. Некрасова, проф. А. В. Понеделков, доц. Б. Д. Муранов, проф. В. Н. Некрасов, доц. Ю. А. Героева, проф. И. Р. Бугаян, доц. В. В. Келарев, проф. Н. М. Егоров, проф. А. В. Кокин, проф. А. Г. Данилов.

Известные выпускники 
 Рудой, Василий Владимирович
 Степанова, Зоя Михайловна
 Неярохина, Зинаида Васильевна
 Петренко, Валентина Александровна
 Берестовой, Виктор Иванович
 Тхаркахов, Мухарбий Хаджиретович
 Крохмаль, Виктор Васильевич
 Шихсаидов, Хизри Исаевич
 Харитонов, Евгений Михайлович
 Назаров, Иван Степанович
 Громов, Владимир Прокофьевич
 Павлятенко, Геннадий Владимирович
 Михайлов, Александр Николаевич
 Кошева, Виолетта Константиновна
 Рыжков, Василий Трофимович
 Демчук, Николай Васильевич
 Федорко, Фёдор Петрович
 Бетин, Олег Иванович
 Кадохов, Валерий Тотразович
 Кондратенко, Николай Игнатович
 Никулина, Евдокия Андреевна
 Сафронов, Анатолий Александрович
 Перминов, Сергей Николаевич
 Беспаленко, Павел Николаевич
 Мельников, Виктор Павлович
 Тетерин, Иван Михайлович
 Дяченко, Игорь Алексеевич
 Дроздов, Илья Юрьевич
 Батталов, Магомедрасул Вагидович
 Казаноков, Крым Олиевич
 Акуев, Керим Гаджикурбанович
 Василенко, Вячеслав Николаевич
 Дерябкин, Виктор Ефимович

Примечания

Литература 
 
 Игнатов В. Г., 2007 г. — «Северо-кавказская академия государственной службы: 15 лет служения России».
 Кокин А. В., Игнатов В. Г. и др. Основы государственного управления природопользованием, 2011.
 Кокин А. В., Игнатов В. Г. Экологичный менеджмент, 1997.
 Кокин А. В., Шумакова Г. Е. Кризисные явления в глобальной и прикладной экологии и проблемы управления экологической безопасностью // Государственное и муниципальное управление.
 Публикации ученых СКАГС за 10 лет (1992—2001 гг.). — [Ростов н/Д] : Изд-во Сев.-Кавк. акад. госслужбы, 2002. — 108 с. : ил.; 20 см; ISBN 5-89546-129-8
 Ученые записки СКАГС, 2009, № 1.

Ссылки 
 Протокол заседания комиссии по проведению административной реформы в Ростовской области
 Диссертационный совет ЮРИУ РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Высшие учебные заведения Ростова-на-Дону